Pobles mandé, vegeu pobles mandés
Malinkes o mandinkes, subgrup dels mandés, a vegades mandings
Soninkes, subgrup dels mandés
Bambares, subgrup dels mandés
Diules, subgrup dels mandés
 Llengua mandé (llengües mandés)
Malinke o mandinke o manding
bambara
soninke
 Mandé (Mali), població de Mali
 Riu Mande, riu de Bòsnia i Hercegovina